Canthus (anatomie), een deel van het oog
Canthus (mythologie), een van de Argonauten uit de Griekse mythologie